Осемнадесетото обикновено народно събрание (XVIII ОНС) е народно събрание на Царство България, заседавало в сградата на Народното събрание в София от 2 октомври 1919 до 20 февруари 1920, брой депутати – 237. Разпуснато е предсрочно.

Избори 
Изборите за XVIII ОНС са проведени на 17 август 1919 г., съгласно указ на цар Борис III № 181 от 23 юни същата година. След изборите за XVI ОНС те се провеждат по пропорционалната система и са задължителни за всички избиратели, които не са лишени от това право. Избирателна активност – 54,5%.

Избирателни околии 
Изборите са извършени по административни окръзи от избирателни бюра – централни за всяка административна околия и секционни или общински за всяка секция. Административният окръг образува избирателна колегия, носеща името на окръга. При изборите за XVIII ОНС има 15 такива колегии.

Изборни резултати

Сесии 
 I извънредна (2 – 28 октомври 1919)
 I редовна (8 ноември 1919 – 20 февруари 1920)

Бюро 
Председател
 Найчо Цанов (отказва се на 10 октомври 1919)

Подпредседатели
 Недялко Атанасов (председател от 10 октомври)
 Александър Оббов

Депутати 
 Българска комунистическа партия (тесни социалисти)
 Георги Димитров (1882 – 1949)

 Демократическа партия
 Андрей Ляпчев (1866 – 1933)

 Радикалдемократическа партия
 Найчо Цанов (1857 – 1923)

Източници